Назва населених пунктів.

В Польщі 
Майдан Криницький — село в Томашівському повіті.